

Geografia 
 Mustin – comune tedesco del circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Mustin – comune tedesco del circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)

Persone 
 Burt Mustin – attore statunitense